Вислый — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Вислый, Александр Иванович (род. 1958) — российский библиотечный деятель.

Населённые пункты 
 Вислый — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Вислый — хутор в Бековском районе Пензенской области, упразднён в 2015 году.
 Вислый — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.